Olcinium fou una ciutat d'Il·líria de certa importància, que es va rendir als romans al començament de la guerra contra el rei Gentius i va rebre privilegi d'immunitat i llibertat. Correspon a la ciutat de Dulcigno, a Montenegro (en montenegrí Ulcinj).

Ciutats d'Il·líria
Història de Montenegro
Província de Dalmàcia